Бої під Горлівкою (2014-2017)
 Бій за Горлівку (1918)